Az 1973-as Tour de France volt a 60. francia körverseny. 1973. június 30-a és július 22-e között rendezték. Eddy Merckx részt vett és megnyerte a Giro d’Italiát és a Vuelta Españát, így nem indult a Tour de Francen. Luis Ocaña és Herman Van Springel bukott a harmadik szakaszon amikor egy kutya szaladt eléjük. José Catieau egy szökés után átvette a vezetést. Az első hegyi szakaszon Joop Zoetemelk és Ocaña versengett az elsőségért, a spanyol pár kilométerrel a cél előtt szökött meg és három perces előnyel átvette a vezetést. A következő szakaszokon Ocaña és José-Manuel Fuente tartotta az első és második helyet, a tizenhetedik szakaszon került Bernard Thévenet a második helyre. Luis Ocaña két évi balszerencsés verseny után nyerte meg a Tour de Francet.

Dopping vétségért: Barry Hoban, Claude Baud és Michel Roques kapott 1000 svájci frank pénzbüntetést, egy hónap felfüggesztést és tíz perces időbüntetést.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Kombináció

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
1973